Zdralek ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Zdralek (1894–1970), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Marko Zdralek (* 1973), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Oskar Zdralek (1899–1945), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer